Finlandia – państwo w Europie
 Finlandia – nagroda literacka
 Finlandia – nagroda architektoniczna
 Finlandia – marka wódki